Die Abkürzung ZBF steht für:

 die frühere Zentrale Bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung, siehe ZAV-Künstlervermittlung
 Zugbahnfunk, eine besondere Art des analogen Sprechfunks
 Z-Buffer File

ZBF